Архимандри́т Серафи́м (в миру Рома́н Рома́нович Ша́хмуть; 15 (28) июля 1901, деревня Подлесье, Минская губерния — 5 марта 1946, Горьковская область) — архимандрит Русской православной церкви.

Канонизирован Русской православной церковью в лике священномученика. Память 24 августа (день ареста), а также в Соборе новомучеников и исповедников Российских и Соборе Белорусских святых.

Биография 
Родился в 1901 году в деревне Подлесье Минской губернии (ныне Ляховичский район Брестской области) в бедной крестьянской семье. С детства его влекло к Церкви: в то время как все дети играли в обычные игры, он часто из палочек делал крестики, надевал в качестве епитрахили передник и начинал «править службу».

Несмотря на крайнюю нужду, окончил Ляховичское двухклассное народное училище.

В 1920 году оказался на территории Польши в связи с изменением государственных границ.

В 1922 году поступил послушником в Жировицкий Успенский монастырь.

1 апреля 1923 года принял монашеский постриг с именем Серафим. Благодаря хорошим певческим способностям ему было поручено клиросное послушание, и он стал хорошим регентом и уставщиком.

В 1926 году архиепископом Пантелеимоном (Рожновским) был рукоположён в сан иеродиакона, а вскоре — в сан иеромонаха.

В конце 1939 года был возведён в сан игумена, позднее — в сан архимандрита.

После оккупации территории Белоруссии силами вермахта активно занялся восстановлением церковной жизни на оккупированных территориях.

6 сентября 1944 года был арестован в Гродно за «пособничество немецким оккупантам». В течение пяти дней его допрашивали в Гродно, а потом перевезли в Минскую тюрьму. Категорически отверг обвинения в том, что являлся агентом немецкой контрразведки. 7 июля 1945 года Особым Совещанием при НКВД СССР отец Серафим был приговорён к пяти годам заключения в концлагере.

Скончался приблизительно в 1946 году в тюрьме НКВД СССР, по официальной версии — от сердечной недостаточности.

Литература 
 Кривонос Феодор, свящ. Синодик за веру и Церковь Христову пострадавших в Минской епархии (1918—1951 гг.). — Киевец, 1996. — С. 23.
 Кривонос Феодор, свящ. Миссионеры военных лет // Царкоунае слова. Белоруссия, 1996. 3 красавіка. — № 5 (50). — С. 8-9.
 Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников Минской епархии (1-я половина XX века). — Минск, 2002. — 148 с.
 Charkiewicz J. Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych. — Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna, 2008. — ISBN 978-83-60311-11-0
 Mironowicz M. Nowe źródło do żywota świętego archimandryty Serafina Szachmucia (1901—1946) // Latopisy Akademii Supraskiej / Pod red. M. Kuczyńskiej. — Białystok : Fundacja «Oikononos», 2015. — Tom 6: Cerkiew w droze (2015 r.). — S. 127—132.
 Кривонос Феодор, протоиерей. Незабвенный пастырь. Преподобномученик Серафим Жировицкий. — Минск : ВРАТА, 2016. — 52 с.
 Гордун Сергий, протоиерей. Ценное свидетельство о пастырском служении преподобномученика Серафима, архимандрита Жировичского // Ведомости Минской митрополии. — 2016. — № 10 (128). — С. 54-60
 Слесарев А. В. Новооткрытые сведения о миссионерском служении преподобномученика Серафима (Шахмутя), архимандрита Жировичского // ΧΡΟΝΟΣ. Церковно-исторический альманах. — 2017. — № 4. — С. 113—122;
 Слесарев А. В. Новооткрытые сведения о миссионерском служении преподобномученика Серафима (Шахмутя), архимандрита Жировичского // Ведомости Минской митрополии. — 2017. — № 5 (135). — С. 71-74.
 Миронович А. В. Святой преподобномученик архимандрит Серафим (Шахмуть, † 1946) Жировичский // Церква мучеників: гоніння на віру та Церкву у ХХ столітті : матеріали Міжнар. наук. конф. (К., 6-7 лютого 2020 р.) / упоряд. С. В. Шумило; відп. ред. прот. В. Савельєв. — К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2020. — C. 103—106
 

Архимандриты Русской православной церкви
Священномученики
Персоналии:Жировичский монастырь